El término Diócesis de Granada puede referirse a:

 Diócesis de Granada, diócesis colombiana con sede en Granada, Meta, sufragánea de la Arquidiócesis de Villavicencio;
 Archidiócesis de Granada, archidiócesis española con sede en Granada, Andalucía;
 Diócesis de Granada, diócesis nicaragüense con sede en Granada, sufragánea de la Arquidiócesis de Managua.